Als Rathaus der Stadt Gotha werden die folgenden Gebäude bezeichnet:
 Altes Rathaus, historisches Rathaus am Standort Hauptmarkt 1
 Neues Rathaus, ehemaliges Schlosshotel Gotha am Standort Ekhofplatz 24